Dark Alex —también conocido como Dark_AleX o DAX— es el seudónimo de un programador y hacker español. Su nombre real es Alejandro. Programó versiones especiales del software interno de la videoconsola portátil PlayStation Portable, llamados comúnmente firmwares personalizados [«custom firmwares»] que combinan las nuevas características que Sony incorpora en sus firmwares oficiales con otros aplicaciones que permiten ejecutar programas no oficiales —«homebrew»—. Además también realizó desarrollos que permiten regresar a versiones anteriores del firmware —«downgraders»— y reparar el software de consolas bloqueadas —principalmente la batería Pandora que se explica más adelante—. 

Su trabajo ha sido importante para los aficionados a esta consola, no solo por su trabajo, sino porque este abría la puerta para que otros desarrolladores pudieran continuar ampliando las posibilidades de uso de esta consola, para conseguir que sea tan versátil como la consola GP32.

Varios de los programas fueron realizados en colaboración con otros grupos de desarrolladores.

Creaciones

Compresor ISO 
Creó un compresor de imágenes ISO, que consigue reducir el tamaño de estas para agilizar su descarga e instalación junto con un programa para la consola llamado «DAX ZISO» que permite usar estos ficheros. Fue desarrollado para usuarios de la versión 1.5 del firmware, aunque aquellos que tengan este personalizado también pueden hacer uso de él. Su desarrollo no ha continuado quedándose en la versión 0.62. Aunque fue popular, nunca entró en ningún paquete «oficial» denominados devhook.

Pandora 
Pandora es una batería y una Memory Stick PRO Dúo, que aprovechando la naturaleza de la PSP arranca un software independientemente de la versión instalada en la PSP y permite reparar daños llamados bricks —bloqueo definitivo de una PSP—, además de permitir degradar cualquier PSP. Pandora no fue creación única de Dark Alex, sino del equipo llamado Prometheus Team formado por los mayores hackers de la PSP.

El despertar del cementerio 
Se trata de una especie de downgrade universal. Su funcionamiento es parecido al de Pandora. Se instala un custom firmware desde la PSP independientemente del firmware oficial o custom firmware en el que te encuentres. Es sólo válido si se tienen la batería pandora y la stick mágica. Sirve tanto para Slim (PSP 2000) como para Fat (PSP 1000). Por ahora no se puede usar en el modelo PSP 3000.

Hola mundo 

Dark Alex ha realizado además un «Hola mundo» [«Hello world»] consistente en un programa que permite a los usuarios conectar su PSP a la televisión utilizando cables compuestos que de otra manera no sería posible. El código fuente ha sido liberado con la finalidad de que los desarrolladores interesados tengan la posibilidad de continuar trabajando en el programa.

Historial de customs firmwares creados por Dark_AleX 

 Custom Firmware 1.50 POC: Fue el primer custom firmware creado por Dark_AleX. Con ello, quería demostrar que se podían hacer modificaciones en los firmwares oficiales de Sony. Esta versión de custom firmware incluía un simple menú recovery poco desarrollado en comparación con sus posteriores customs firmwares.
 Custom Firmware 2.71 SE: Segundo CF creado por Dark_AleX, que incluía una gran cantidad de mejoras con respecto a la anterior versión 1.50 POC. Las siglas «SE» después de la versión, significan Second Edition ——.
 Custom Firmware 3.02 OE: Las siglas «OE» indican Open Edition, y así en los posteriores customs firmwares hasta la aparición de los M33. Constó de varias versiones —llamados Updates, que incluían pequeñas mejoras o corregían bugs—: Update Revision A, Update Revision B.
 Custom Firmware 3.03 OE: Constó de varios updates o revisions: A y B.
 Custom Firmware 3.10 OE: Constó de varios updates o revisions: A y A' —en el caso de estos updates, viene a decir que es prácticamente que el anterior update, y que solo ha corregido un pequeño bug o bien introducido una nueva mejora. Se leería con la partícula «prima»—.
 Custom Firmware 3.40 OE: Constó de un update o revision: A.

Historial de customs firmwares creados por Dark_AleX junto al equipo M33 

Custom Firmware 3.51 M33: Incluía cinco updates en los cuales se corrigieron numerosos bugs.
Custom Firmware 3.52 M33: Incluía tres updates. Caracterizado por la estabilidad.
Custom Firmware 3.60 M33: Solo disponible para la PSP Slim (2000), ya que la PSP 1000 no tenía el soporte de firmware 3.60.
Custom Firmware 3.71 M33: Con sus tres respectivos updates.
Custom Firmware 3.80 M33: Incluía cuatro updates.
Custom Firmware 3.90 M33: Incluía un update. Conseguida estabilidad casi total.
Custom Firmware 4.01 M33: Con un update.
Custom Firmware 5.00 M33: Con sus seis updates.

Parches Addon Kernel 1.50 
Se trataba de unos parches que permitían ejecutar homebrews de kernel 1.50 en otros customs firmwares.

Otros 
 PSAR dumper mod: Programa que descifra los firmwares originales de Sony para poder trabajar con los archivos del sistema.
 SDK for HEN-D and SE-C: Una herramienta PSP con placa TA-082 y sobre el firmware personalizado versión 2.71 edición especial revisión C.
 Update Flasher (generic downgrader): programa que instala cualquier versión del software del sistema, desde la 1.50 hasta la 3.11.

El M33 y liberación del código 
Pasado un tiempo, tras el rumor de que Dark_AleX se había retirado de la Scene de PSP, y su explícito comunicado de problemas personales y legales, reapareció unido a un grupo de personas conocido como el equipo M33, aparentemente un grupo de hackers rusos formado principalmente por Mathieulh, adrahil, el propio Dark_AleX y Lothar Stoyanovich, siendo el nombre de este último miembro refactorizado al de Dark_AleX en las últimas versiones.

En 2017 Mathieulh comienza a añadir repositorios a github con las versiones finales de algunos custom firmwares y del Despertar del Cementerio, escritos principalmente en C.

dark-alex.net, .com, .org y la escena de PlayStation 4 
Desde septiembre de 2019 dark-alex.net, otro dominio oficial de Dark_AleX dirigía a un sitio cuyo contenido parecía ser una propuesta de matrimonio a otra persona con inicial "L", usando el estilo escueto y simplificado de Dark_AleX. El propio autor establece a pie de página no ser Dark_AleX con una referencia a este mismo artículo. El sitio dejó de mostrar la propuesta de matrimonio por una cita de un capítulo de la serie de animación Cowboy Bebop en la que puede leerse en mayúsculas "See you cowgirl, someday, somewhere!" y sin pie de página.

El dominio dark-alex.net redirige a dark-alex.com. Toda la información personal del propietario de los dominios está protegida por servicio de privacidad de whois, y sólo se tiene constancia de que cada dominio se ha registrado por distintos registradores de dominios.

Aunque en entrevistas y comunicados Dark_AleX afirmara alejarse de la escena de consolas, hasta 2016 podía leerse en el título de dark-alex.org "Welcome to PS4 scene", lo que sembró dudas en la comunidad de si el propio Dark_AleX estaba detrás de ese dominio. Actualmente en la web se deja de manifiesto una inclinación sociopolítica posiblemente en relación con el referéndum de independencia de Cataluña de 2017 y sucesos derivados, dando peso a la teoría de la instrumentalización del dominio y pseudónimo de Dark_AleX.

Referencias

Enlaces externos 
 Su página oficial, actualmente en mantenimiento (en inglés).
 PSP hackers Dark Alex and Fanjita unmasked (en inglés)

Informáticos de España
Homebrew PSP